Beachwood kan syfta på:

 Beachwood, New Jersey
 Beachwood, Ohio

Se även 
 Beechwood